Монгая́р, Монґаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 37 км на північ від Тулузи, 45 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 187 осіб у працездатному віці (15-64 років) 144 були активні, 43 — неактивні (показник активності 77,0%, у 1999 році було 67,0%). З 144 активних працювало 130 осіб (75 чоловіків та 55 жінок), безробітних було 14 (5 чоловіків та 9 жінок). Серед 43 неактивних 10 осіб було учнями чи студентами, 19 — пенсіонерами, 14 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 364,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монгаяр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн